Westfalen-Kolleg steht für:
 Westfalen-Kolleg Dortmund
 Westfalen-Kolleg Paderborn
 Westfalen-Kolleg Bielefeld